Sezóna 2014/2015 byla sedmým ročníkem KHL. V lize hrálo 28 týmů z 7 zemí – Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Lotyšska, Finska, Slovenska a Chorvatska. Vítězem se stal tým SKA Petrohrad.

Účastníci 
{| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%; text-align:left"
! style="background:lightgrey;width:5%" | Divize
! style="background:lightgrey;width:23%" | Tým
! style="background:lightgrey;width:19%" | Město
! style="background:lightgrey;width:5%" | Soupiska
|-
! style="background-color:#0000CC; color:white;" colspan=4 | Západní konference
|-style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#FFDDDD" rowspan=7 | Bobrovova divize
|  HK Dynamo Minsk
| Minsk
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Dinamo Riga
| Riga
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Jokerit Helsinky 
| Helsinky
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  KHL Medveščak
| Záhřeb
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  SKA Petrohrad
| Petrohrad
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HC Slovan Bratislava
| Bratislava
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HC CSKA Moskva
| Moskva
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#FFEECC" rowspan=6 | Tarasovova divize
|  Atlant Mytišči
| Mytišči
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HC Viťaz
| Čechov
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HK Soči 
| Soči
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|   OHK Dynamo Moskva
| Moskva
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Lokomotiv Jaroslavl
| Jaroslavl
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Severstal Čerepovec | Čerepovec
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|-
! style="background-color:#CC0000; color:white;" colspan=4 | Východní konference
|-style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#DDDDFF" rowspan="8" | Charlamovova divize
|  Avtomobilist Jekatěrinburg | Jekatěrinburg
| align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  Ak Bars Kazaň | Kazaň
|  align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  HC Lada Togliatti | Togliatti
| align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  Metallurg Magnitogorsk| Magnitogorsk
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  CHK Neftěchimik Nižněkamsk| Nižněkamsk
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Torpedo Nižnij Novgorod| Novgorod
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Traktor Čeljabinsk| Čeljabinsk
| align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  HC Jugra Chanty-Mansijsk | Chanty-Mansijsk
| align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#DDFFDD" rowspan=7 | Černyševova divize
|  Avangard Omsk | Omsk
|  align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  Admiral Vladivostok| Vladivostok
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Amur Chabarovsk| Chabarovsk
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Barys Astana| Astana
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Metallurg Novokuzněck| Novokuzněck
| align="center"| Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Salavat Julajev Ufa | Ufa
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HK Sibir Novosibirsk| Novosibirsk
| align="center"|Zde
|}

 Změny v účastnících 

 Ukončili působení 
Na sezónou 2014/2015 přerušili své působení v soutěži:
  HC Lev Praha
  HC Donbass Doněck
  HC Spartak Moskva

 Nové týmy 
Novými účastníky soutěže se na začátku sezóny 2014/2015 stali:
  Jokerit Helsinky
  HK Soči
  HC Lada Togliatti

 KHL All Star Game 
7. KHL All-Star Game se hrála 24.–25. ledna 2015 v Soči. Tým východu porazil tým západu 18:16.

Účast Čechů zajistili brankáři Alexander Salák a Jakub Kovář oba za tým východu.

Nejlepším střelcem byl Sergei Mozyakin (6+1) a nejvíce přihrávek si připsal Danis Zaripov (1+5).

 Základní část 

 Západní konference 

 Bobrova divize 

Do play off postoupily týmy SKA Petrohrad, Jokerit Helsinky a HK Dynamo Minsk.

 Tarasova divize 

Do play off postoupily týmy HC CSKA Moskva, OHK Dynamo Moskva, Lokomotiv Jaroslavl, Torpedo Nižnij Novgorod a HK Soči.

 Východní konference 

 Charlamovova divize 

Do play off postoupily týmy Ak Bars Kazaň, Metallurg Magnitogorsk, Traktor Čeljabinsk a Avtomobilist Jekatěrinburg.

 Černyševova divize 

Do play off postoupily týmy HK Sibir Novosibirsk, Avangard Omsk, Barys Astana a Salavat Julajev Ufa.

 Playoff 
{{KHL pavouk
| RD1-nasazení01=1
| RD1-tým01= Kazaň
| RD1-skóre01= 4
| RD1-nasazení02=8
| RD1-tým02= Jekatěrinburg
| RD1-skóre02= 1

| RD1-nasazení03=4
| RD1-tým03= Omsk
| RD1-skóre03= 4
| RD1-nasazení04=5
| RD1-tým04= 
| RD1-skóre04= 3

| RD1-nasazení05=2
| RD1-tým05= Novosibirsk
| RD1-skóre05= 4
| RD1-nasazení06=7
| RD1-tým06= Čeljabinsk
| RD1-skóre06= 2

| RD1-nasazení07=3
| RD1-tým07= Magnitogorsk
| RD1-skóre07= 4
| RD1-nasazení08=6
| RD1-tým08= Ufa
| RD1-skóre08= 1

| RD1-nasazení09=1
| RD1-tým09= CSKA Moskva
| RD1-skóre09= 4
| RD1-nasazení10=8
| RD1-tým10= Soči
| RD1-skóre10= 0

| RD1-nasazení11=4
| RD1-tým11= Helsinky
| RD1-skóre11= 4
| RD1-nasazení12=5
| RD1-tým12= Minsk
| RD1-skóre12= 1

| RD1-nasazení13=2
| RD1-tým13= Petrohrad
| RD1-skóre13= 4
| RD1-nasazení14=7
| RD1-tým14= Novgorod
| RD1-skóre14= 1

| RD1-nasazení15=3
| RD1-tým15= Dynamo Moskva
| RD1-skóre15= '4
| RD1-nasazení16=6
| RD1-tým16= Jaroslavl
| RD1-skóre16= 2

| RD2-nasazení01= 1
| RD2-tým01= 

 Produktivita základní části 

 Kanadské bodování 

 Nejlepší brankáři (procentuálně) Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; V = Výhry; P = Prohry; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas''

Produktivita play-off

Kanadské bodování

Nejlepší brankáři (procentuálně)

Externí odkazy 
 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2014
Lední hokej v roce 2015